Пётр Кобозев:

 Кобозев, Пётр Алексеевич (1878—1941) — советский государственный деятель, ректор Московского Межевого института.
 Кобозев, Пётр Кузьмич (1913—1988) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.